Фредерик Дюплю (; род. 7 апреля 1990, Бельфор, Франция) — французский футболист, играет на позиции правого защитника за бельгийский клуб «Стандард (Льеж)».

Карьера 
Дюплю — воспитанник молодёжной школы «Сошо», в котором начинал с 2002 года. Он входил в состав молодёжной команды «Сошо», что выиграла Кубок Гамбарделла в 2007 году. Он провёл свой дебютный матч 24 сентября 2008 года в рамках третьего круга Кубка французской лиги 2008/2009 против марсельского «Олимпика», выйдя на замену и проведя на поле 11 минут. Он провёл свой дебютный матч в Лиге 1 29 октября 2008 года против клуба «Олимпик Лион», однако он был заменен, проведя на поле лишь 32 минуты, вскоре было обнаружено, что Дюплю после стыка с Каримом Бензема, порвал крестообразные связки и выбыл из-за травмы на срок до шести месяцев. Не появляясь с профессионалами в первой половине сезона 2010/2011, он был отдан в аренду клубу Лиги 2 «Ванн» в январе 2011 года, после чего он играл в аренде за «Генгам». В 2013 году на правах свободного агента перешёл в бельгийский клуб «Зюлте-Варегем».

Международная карьера 
Дюплю в 2007 году был членом сборной Франции, которая участвовала на юношеском чемпионате мира, на котором юношеская сборная Франции дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила Испании. Он также играл за Франция (до 19) в стартовом матче Кубка Сендай в 2008 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Франции
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Ванн»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»